Benoistella är ett släkte av insekter. Benoistella ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Benoistella